В этой статье перечислены составы мужских национальных сборных на чемпионате Европы по баскетболу 2017, проходящем в период с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.

Группа A

Греция

Исландия

Польша

Словения

Финляндия

Франция

Группа B

Германия

Грузия

Израиль

Италия

Литва

Украина

Группа C

Венгрия

Испания

Румыния

Хорватия

Черногория

Чехия

Группа D

Бельгия

Великобритания

Латвия

Россия

Сербия

Турция

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2017

Составы
2017 год в баскетболе